FRP est un sigle qui peut signifier : 
 fibrose rétropéritonéale ;
 Finance resource planning, une catégorie de logiciels de gestion de flux financiers ;
 Fibre-reinforced plastic (en français, plastique renforcé de fibres) ;
 Factory reset protection (en français, protection de la restauration d'usine), une protection qui évite la restauration d'usine des téléphones volés,
 French-roleplay, serveur jeu de rôle sur le jeu Garry's Mod.

frp est un code qui peut signifier :
 francoprovençal, une langue, selon la norme ISO 639 des codes des langues.